8 je lahko:
 8 - število
 8 - leto n. št.
 8 pr. n. št. - leto pr. n. št.
 8. polk
 8. brigada
 8. divizija
 8. korpus
 8. armada
 8. armadna skupina
 8 Flora - asteroid
 I-8 - japonska podmornica druge svetovne vojne
 UB-8 - nemška obalna podmornica prve svetovne vojne
 UC-8 - nemška podmornica minopolagalka prve svetovne vojne
 U-8 - nemška podmornica prve svetovne vojne
 U-8 - nemška podmornica druge svetovne vojne
 U-8 - nemška podmornica Bundesmarine
 U-8 - avstro-ogrska podmornica prve svetovne vojne
 8. januar
 8. februar
 8. marec
 8. april
 8. maj
 8. junij
 8. julij
 8. avgust
 8. september
 8. oktober
 8. november
 8. december
 M8